Красногвардейский — название населённых пунктов в России:

 Красногвардейский — посёлок в Змеиногорском районе Алтайского края.
 Красногвардейский — посёлок в Суздальском районе Владимирской области.
 Красногвардейский — посёлок в Шиловском районе Рязанской области.
 Красногвардейский — посёлок в Артёмовском городском округе Свердловской области.
 Красногвардейский — посёлок в Берёзовском городском округе Свердловской области.
 Красногвардейский — посёлок в Киреевском районе Тульской области.

См. также